Alternatieve spelling van Agariste, een naam uit de Griekse mythologie
Agarista (vlinder), een geslacht van nachtvlinders uit de familie Noctuidae
Agarista (plant), een geslacht van planten in de familie Ericaceae